Astichello – fiume della provincia di Vicenza, affluente del Bacchiglione
 Astichello – raccolta di poesie di Giacomo Zanella